Harris House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harris House (Hensley, Arkansas), ID-Nr. 76000451
 Harris House (Little Rock, Arkansas), ID-Nr. 98000644
 Harris House (Missouri), ID-Nr. 79001387
 Harris House (Montana), ID-Nr. 87002310
 Harris House (Nebraska), ID-Nr. 82003194
 Harris House (Oklahoma), ID-Nr. 78003082
 Harris House (Wisconsin), ID-Nr. 86002299

Siehe auch:
 Harrison House